Косован — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Косован, Александр Давыдович (род. 1941) — советский и российский военачальник, генерал армии в отставке.
 Косован, Анатолий Павлович — российский учёный в области хлебопечения, академик РАСХН, академик РАН.